Nycteridopsylla är ett släkte av loppor. Nycteridopsylla ingår i familjen fladdermusloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fladdermusloppor
Nycteridopsylla